Paciência peut désigner :

Patronyme 

 Aníbal Paciência (1905-?), footballeur portugais.
 Domingos Paciência (1969-), footballeur portugais.
 Gonçalo Paciência (1994-), footballeur portugais.

Toponyme 
 , un quartier de Rio de Janeiro, au Brésil.
 Paciência, une localité de Sao Tomé-et-Principe.

Hydronyme 
 Rio Paciência, un cours d'eau brésilien de l'État de Santa Catarina.
Patronyme brésilien
Patronyme portugais